UCH steht für:
 Wissenschaftlich-technische Chien Hsin Universität, Taiwan
 University College Hospital, London 
 United Continental Holdings, US-Fluggesellschaft
 Unité Centrale d‘Habitacle, Bezeichnung des Automobilherstellers Renault für ein am CAN-Bus angeschlossene, zentrale Steuereinheit für die Verwaltung der Funktionen des Fahrgastraums
Uch steht für
 Uch, Ort in Pakistan 

Abkürzung